Die Liste umfasst die Ministerpräsidenten Montenegros seit 1991. Der Ministerpräsident ist der Regierungschef des Landes.

Siehe auch 
 Liste der Herrscher Montenegros (1356–1918)
 Liste der Präsidenten von Montenegro (seit 1990)

Einzelnachweise 

Montenegro
!

en:Prime Minister of Montenegro